Zapala (Neuquén), een plaats in de Argentijnse provincie Neuquén
Zapala (departement), een departement van de Argentijnse provincie Neuquén
Zapalasaurus, een dinosauriër die in deze regio gevonden is